est un mot anglais signifiant « disparaître ». Il peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album du groupe punk TSOL (2001).

Chanson 

 , Dream Theater (2001) ;
 , Hoobastank (2005) ;
 , INXS (1990) ;
 , Motion City Soundtrack (2009) ;
 , No Angels (2008).

Voir aussi 

 
 
 "I Disappear", une chanson de Metallica